Бенджамін Цандер (* 1939) — американський диригент, музичний керівник Бостонського Філармонічного Оркестру, викладач.
 Вільгельм Цандер (1911—1974) — німецький офіцер, штандартенфюрер СС.
 Генріх Давид Фрідріх Цандер (1800—1876) — німецький пастор і орнітолог.
 Едвард Цандер (* 1947) — американський бізнес-менеджер.
 Йоахім Цандер (1917—1944) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Карл Цандер (* 1963) — професійний гравець в американськй футбол.
 Конрад Цандер (1883—1947) — військовий діяч, контр-адмірал крігсмаріне, генерал авіації люфтваффе.
 Лука-Мілан Цандер (* 1995) — німецький футболіст, захисник, виступає за клуб «Санкт-Паулі».
 Цандер Ольга Михайлівна (* 1976) — білоруська спортсменка, метальниця молота.
 Отто Цандер (1886—1938) — німецький шахіст і шаховий функціонер.
 Роберт Цандер (1892—1969) — німецький ботанік.
 Томас Цандер (* 1967) — німецький борець греко-римського стилю, чемпіон, срібний та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу, чотириразовий чемпіон, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи, срібний призер Олімпійських ігор.
 Цандер Фрідріх Артурович (1887—1933) — радянський піонер ракетної техніки і космонавтики. Один з розробників першої радянської ракети на рідкому паливі «ГИРД-X».
 Хольгер Цандер (* 1943) — німецький весляр-байдарочник, виступав за збірні ФРН і Об'єднаної Німеччини протягом 1960-х років. Срібний і бронзовий призер літніх Олімпійських ігор в Токіо, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу.

 Цандер — кратер на зворотному боці Місяця.

Див. також 
 Цандера

німецькі прізвища